Grieks voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Grieks voetbalelftal onder 19 (vrouwen)